Гепатит — общее название острых и хронических диффузных воспалительных заболеваний печени различной этиологии:

 Гепатит
 Гепатит A
 Гепатит B
 Гепатит C
 Гепатит D
 Гепатит E
 Гепатит G

Другие значения 
 Гепатит — минерал, одна из разновидностей барита, содержащая в своём составе битумы.

Примечания